Самуил Лурье:
 Лурье, Самуил Аронович (1942—2015) — советский и российский литературовед, литературный критик, историк литературы.
 Лурье, Самуил Викторович (1872—1944) — издатель и редактор, кинокритик, журналист.